Rijksstad Mühlhausen (Thüringen)
Rijksstad Mülhausen